RHJ steht für:
 RHJ International, siehe BHF Kleinwort Benson Group
 Ronehamn–Hemse Järnväg, schmalspurige Eisenbahnstrecke auf der schwedischen Insel Gotland, siehe Bahnstrecke Ronehamn–Hemse

Abkürzung